Спринтерская гонка на 10 километров среди мужчин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 1992 года прошла 12 февраля. В соревнованиях приняли участие 94 спортсмена из 27 стран. Местом проведения гонки стал стадион Ле Сези.

Олимпийским чемпионом стал Марк Кирхнер из команды Германии.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты спринтерской гонки на сайте sport-reference.com 

спринт